Отнога:

 Отнога (озеро) — озеро в Челябинской области.
 Отнога (приток Алабуги) — река в Курганской области.
 Отнога (приток Нижней Алабуги) — река в Курганской области.
 Отнога (приток Нижнего Утяка) — река в Курганской области.
 Отнога (приток Утяка) — река в Курганской области.
 Отнога (река, впадает в Чушу) — река в Тюменской области.